

Courses hippiques 
 St. Leger Stakes
 St. Leger irlandais

Patromyme 
 Jane St. Leger, zoologiste, auteure de plusieurs taxons zoologiques dans les années 1930 (Poelagus, Poelagus marjorita, Gerbillus rosalinda, Crocidura macarthuri, Graphiurus monardi...) 
 Vere St. Leger Goold, joueur irlandais de tennis des années 1870
 Saint Leger, la famille

Voir aussi 
 Saint-Léger des Trotteurs